Рого́з узколи́стный () — многолетнее водное и болотное травянистое растение, вид рода Рогоз.

Вид полиморфный; гибридизирует с рогозом широколистным, с которым нередко произрастает совместно, образуя рогоз сизый ().

Ботаническое описание 

Корневище ветвистое ползучее, до 3 и более см в диаметре и до 1,5 м длиной.

Стебель обычно до 1,8 м высотой, но иногда достигает 4—4,5 м.

Листья двурядные, размещённые в нижней трети стебля; листовые пластинки линейные, обычно выше соцветия, от 4 до 6 мм шириной (у рогоза широколистного более широкие), плоские, тёмно-зелёные.

Цветки однополые, очень мелкие, с околоцветником из тонких волосков. Соцветие — головчатый длинноцилиндрический початок, состоит из двух частей; верхушечная часть тычиночная; пестичная часть длиной от 10 до 20 см, бархатистая утолщённая тёмно-коричневая, отстоит от тычиночной на 3—8 см (у рогоза широколистного тычиночная и пестичная части обыкновенно соприкасаются друг с другом). В мужском цветке три тычинки, в женском один пестик, сидящий на ножке, вместо долей околоцветника волоски. Пестичный цветок около 10 см длиной, с прицветничком. Рыльца линейные, после цветения опадающие. Цветение в европейской части России в июне.

Плодоношение в европейской части России в июле — августе. При плодах (орешках) волоски околоцветника остаются и разрастаются. Семена на стебле иногда сохраняются до полугода.

Число хромосом: 2n = 30.

Размножается и распространяется преимущественно семенами.

Распространение и экология 
Рогоз узколистный широко распространён в тёплых и умеренных областях Евразии и Северной Америки, а также в Северной Африке и Австралии.

Поднимается до высоты 1900 м над уровнем моря.

Встречается во всех районах европейской части России, кроме арктических, и на большей части Сибири.

Растёт на мелководье, отмелях и по берегам водоёмов (причём наибольшее число генеративных побегов развивается при глубине водоёма 60—90 см), в кюветах, канавах, карьерах; нередко образует обширные заросли.

Растёт на довольно богатых, иногда солонцеватых почвах.

Хозяйственное значение и применение 
Корневище содержит около 15 % крахмала и 2 % белка и использовалось в пищу. На Кавказе из него делают муку или едят печёными. Молодые цветоносные побеги маринуют.

Отвар корней — народное средство от цинги.

Стебли и листья использовались для покрытия надворных построек, приготовления низкосортной бумаги и картона, для плетения матов, корзин, циновок, верёвок и другого.

Волокно листьев может служить для изготовления грубых упаковочных тканей, околоцветные щетинки — для получения целлюлозы, как теплоизоляционный материал, а также для набивки спасательных поясов и курток, так как они обладают высокой плавучестью.

Из стеблей с женскими початками делают трости.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рогоз узколистный на сайте USDA NRCS  Проверено 6 февраля 2009 г.

Рогоз
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Африки
Флора Австралии и Океании
Водные растения
Растения болот